Ичкина — река в Курганской области России. Устье реки находится в 228 км по левому берегу реки Исеть. Длина реки составляет 86 км, площадь водосборного бассейна 1300 км².

Притоки 
 Ольховка, у с. Ольховка, 68 км от устья
 Могиленка, 40 км от устья
 Ермачиха, у д. Шаньгина

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Исеть от впадения реки Теча и до устья, без реки Миасс, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Населённые пункты 

 д. Каткова
 с. Тарасова
 с. Ольховка
 д. Перунова
 с. Ичкино
 д. Шаньгина
 д. Воденникова
 с. Борчаниново
 с. Неонилинское
 д. Титова
 д. Крюкова
 д. Сибирки
 с. Юлдус
 д. Могилева

Примечания

Литература 
 

Притоки Исети
Реки Шадринского района
Реки Шатровского района